Esteban Obiang - calciatore equatoguineano
Jerry Obiang - calciatore gabonese
Johann Obiang - calciatore francese,  naturalizzato gabonese
Pedro Obiang - calciatore spagnolo, naturalizzato equatoguineano
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - politico equatoguineano